Пихтари — название населённых пунктов:

 Пихтари — деревня в составе Ленского сельского поселения в Кунгурском районе Пермского края.
 Пихтари — деревня в составе Неволинского сельского поселения в Кунгурском районе Пермского края.